Fumagopsis är ett släkte av svampar. Fumagopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fumagopsis